John Elliott (1773-1827) – politico statunitense
 John Milton Elliott (1820-1879) – politico statunitense
 John Campbell Elliott (1872-1941) – politico statunitense
 John Elliott (1876-1956) – attore statunitense
 John S. Elliott (1889-1950) – giocatore di football americano statunitense
 John Elliott (1901-1945) – pugile britannico
 John Banks Elliott (1917-2018) – politico ghanese
 John C. Elliott (1919-2001) – politico statunitense
 John Elliott Burch (1924-2011) – addestratore di cavalli statunitense
 John Elliott (1930) – storico britannico
 John Elliott (1931-2015) – pugile giamaicano
 John Elliott (1934) – wrestler australiano
 John Elliott (1936-2010) – architetto britannico
 John Elliott (1938) – politico neozelandese
 John Elliott (1941) – imprenditore australiano
 John Elliott (1942) – crickettista inglese
 John Elliott (1944-2010) – giocatore di football americano statunitense
 John Elliott (1963) – golfista statunitense
 John Stuart "Jumbo" Elliott (1965) – giocatore di football americano
 John Elliott (1984) – musicista statunitense
 John M. Elliott Jr. (...) – truccatore

Pagine correlate 
John Elliot